Hinkelstein bezeichnet

 Hinkelstein-Gruppe, eine vorgeschichtliche Kultur der Jungsteinzeit
 Menhir, auch Hinkelstein genannt, einen hochkant aufgerichteten Stein
 Hinkelstein (Alsbach), Menhir im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Hinkelstein (Armsheim), Menhir im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz 
 Hinkelstein (Börrstadt), Menhir im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz 
 Hinkelstein (Brombach), Menhir im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hinkelstein (Darmstadt), Menhir in Hessen
 Hinkelstein (Dautenheim), Menhir im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Hinkelstein (Monsheim), Menhir im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Namensgeber der Hinkelstein-Gruppe
 Hinkelstein bei Thomm im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Hinkelstein (Trittenheim) im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 das denkmalgeschützte Wasserwerk Hinkelstein im Stadtwald Frankfurt am Main, benannt nach einem (Ende des 19. Jahrhunderts zerschlagenen) Menhir am westlichen Ende der Hinkelsteinschneise

Siehe auch:
 Asterix – Operation Hinkelstein